Штеффі Граф і Габріела Сабатіні були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Зіна Гаррісон і Ева Пфафф виграли титул, перемігши у фіналі пару Катріна Адамс і Пенні Барг з рахунком 4–6, 6–2, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1988